Rotthausen bezeichnet

einen Stadtteil von Gelsenkirchen, siehe Gelsenkirchen-Rotthausen
einen Ortsteil von Padingbüttel, Landkreis Cuxhaven
einen Ortsteil von Schalksmühle, siehe Rotthausen (Schalksmühle)
Siehe auch:
 Rothausen
 Rottershausen